

Toponyme 

 Karlovy Vary, ville et une station thermale de la République tchèque.

Patronyme 

 Lucienne Renaudin Vary, trompettiste française.
 Ralph Vary Chamberlin, zoologiste américain.

Voir aussi